Lysec – rezerwat przyrody w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Lysec (716 m) – szczyt w Ostrôžkoch na Słowacji
 Lysec (945 m) – szczyt w Skoruszyńskich Wierchach na Słowacji
 Lysec (Skrajny Szyndlowiec, 1830 m) – szczyt w Tatrach Zachodnich na Słowacji
 Lysec (1381 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji